Малбери има више значења:
 Малбери (Јужна Каролина)
 Малбери (Оклахома)
 Малбери (Охајо)
 Малбери (Северна Каролина)
 Малбери (Флорида)
 Малбери (Арканзас)
 Малбери (Индијана)
 Малбери (Канзас)